

Zmarli 
 Mihirakula, władca państwa Heftalitów w północno-zachodnich Indiach (data sporna lub przybliżona)

542